Diese Liste der höchsten Fernsehtürme führt die weltweit höchsten Fernsehtürme mit einer Gesamthöhe von über 200 Metern auf. Aufgeführt sind Bauwerke, die von der Literatur als Fernsehtürme oder Fernmeldetürme bezeichnet werden, weil sie entsprechende architektonische Merkmale aufweisen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie alle der Übertragung von Fernseh- oder Hörfunkprogrammen dienen.

Fernsehtürme gehören vielfach auch allgemein zu den höchsten Bauwerken der Welt, sind allerdings von Wolkenkratzern und Sendemasten abzugrenzen. Fernsehtürme dienen im Gegensatz zu Wolkenkratzern keinen wohnwirtschaftlichen Zwecken. Von Sendemasten oder -türmen unterscheiden sich Fernsehtürme dadurch, dass sie als freistehende Türme – meist aus Stahlbeton – eine Betriebskanzel oder Aussichtsplattform haben (auch Turmkorb genannt). Der Stuttgarter Fernsehturm war 1955 der weltweit erste Stahlbetonturm, der in der sogenannten vertikalen Kragarmkonstruktion erbaut wurde.

Neben der Hauptfunktion zur Übertragung von Funk- und Radiowellen dienen manche Fernsehtürme auch als Wasserturm. Fernsehtürme an besonders exponierten Stellen, wie zum Beispiel in Stadtzentren, dienen der Öffentlichkeit häufig auch als Aussichtsturm mit Plattformen zur Fernsicht. Oft sind in Fernsehtürmen touristische Attraktionen oder Drehrestaurants untergebracht. Damit erlangen sie neben der touristischen Anziehungskraft auch Wahrzeichencharakter.

Höchster Fernsehturm ist der Tokyo Skytree, der am 18. März 2011 seine endgültige Höhe von 634 Metern erreichte. Die Inbetriebnahme sowie der Zugang für die Öffentlichkeit erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2012. Im Mai 2009 wurde in der Volksrepublik China die geplante endgültige Höhe von 610 Metern des Canton Tower in Guangzhou erreicht; im Juli 2010 wurde jedoch der obere Teil des zweiteiligen Stahlgerüstmastes, auf dem die dünne Antenne aufgebaut ist, aus Gründen der Flugsicherheit wieder um zehn Meter eingezogen, sodass der Canton Tower nunmehr eine Höhe von 600 Metern hat. Dennoch blieb er zunächst der höchste Fernseh- und Aussichtsturm der Welt und löste noch während der Bauphase den CN Tower im kanadischen Toronto ab.

Der höchste unvollendete Bau eines Fernsehturms war bis zu seiner Sprengung 2018 der 220 Meter hohe Fernsehturm Jekaterinburg in Russland. Der Turm hätte über 400 Meter hoch werden sollen; der Bau wurde allerdings Anfang der 1990er Jahre aus finanziellen Gründen eingestellt. Am 29. April 1999 wurde infolge des Kosovokriegs der 202,8 Meter hohe Fernsehturm Avala durch einen Bombenangriff zerstört und von 2006 bis 2009 wiederaufgebaut.

Liste nach Höhe 

Legende zur Tabelle:
 Höhe (m): Gesamthöhe des Bauwerks (auf volle Meter abgerundet, außer wenn die Angaben zur Differenzierung der Rangfolge maßgeblich sind)
 Bemerkungen/Plattformhöhen: Sofern bekannt, ist angegeben, ob der Turm über ein (Dreh-)Restaurant verfügt; dazu die Höhe der Aussichtsplattformen und/oder Betriebsgeschosse sowie ggf. bauliche oder funktionale Besonderheiten
 Zugang: öffentliche Zugänglichkeit durch Besucher (ohne Voranmeldung)
 Jahr: Jahr der Fertigstellung

Der dickere graue Balken zwischen zwei Zeilen markiert in der nach Gesamthöhe sortierten Tabelle die Überschreitung jeweils einer vollen Hundertmeter-Marke.

Liste der höchsten Fernsehtürme ihrer Zeit 
Diese Teilliste führt die höchsten Fernseh- und Fernmeldetürme ihrer Zeit. Der 1889 erbaute Eiffelturm in Paris strahlte 1921 die erste öffentliche Radiosendung in Europa aus; erste Übermittlungsversuche für Fernsehbilder wurden 1925 unternommen und die erste Fernsehsendung wurde am 26. April 1935 ausgestrahlt. Damit ist der Eiffelturm allgemein der erste Fernseh- und Fernmeldeturm. Die angegebene Höhe entspricht der, die zum Zeitpunkt existierte, als das Bauwerk den Rekord erhielt. Durch Anpassung der Antennentechnik variieren die Höhenangaben immer wieder und spiegeln nicht zwangsläufig deren heutige Höhe wider.

Siehe auch 
 Liste der Fernsehtürme und Sendeanlagen der Deutschen Funkturm GmbH
 Liste der höchsten Fernseh- und Fernmeldetürme in Deutschland

Literatur 
 Erwin Heinle, Fritz Leonhardt: Türme aller Zeiten, aller Kulturen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1997, ISBN 3-421-02931-8.
 Kai Eckart: Den Wolken entgegen – Die höchsten Türme Deutschlands, Herbert Utz Verlag München, ISBN 3-89675-902-7.
 Friedrich von Borries, Matthias Böttger, Florian Heilmeyer: TV-Towers – Fernsehtürme, 8.559 Meter Politik und Architektur, JOVIS Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-86859-024-1.

Weblinks 

 structurae.de: Liste vertikaler Kragarmkonstruktionen (alphabetisch)
 Spiegel-Artikel über den Fernsehturmbau: Wer hat den Längsten?

Einzelnachweise 

Fernsehturme
Fernsehturm Liste !
Hochste Fernsehturme
Fernsehturme
Liste (Sendeanlagen)